Дадлез () — польская фамилия.

Известные носители 
 Дадлез, Михал (1895—1965) — польский историк литературы, полонист, поэт.
 Дадлез, Павел Мариан (1904—1940) — польский художник, график.